

Lieux et communes 

 Lasbordes, une commune française, située dans le département de l'Aude
 Aérodrome de Toulouse - Lasbordes, un aérodrome de Toulouse
 Golf d'Albi Lasbordes

Personnalités 

 Pierre Lasbordes (°1946), homme politique français, député UMP de l'Essonne.

Voir aussi
 

Patronyme occitan